Andrew Delmore, född 26 december 1976 i LaSalle, Ontario, är en kanadensisk professionell ishockeyback som spelar för Ritten Sport i den italienska Serie A-ligan.

Delmore har spelat 283 matcher i NHL för Philadelphia Flyers, Nashville Predators, Buffalo Sabres och Columbus Blue Jackets och på dem gjort 43 mål och 58 assist för totalt 101 poäng. Han är en offensiv back, uppskattad för sin skicklighet i powerplay.

Statistik
Senast uppdaterad 18 januari 2013

Externa länkar
Andy Delmore - nhl.com
Andy Delmore på The Internet Hockey Database

Födda 1976
Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Philadelphia Flyers
Spelare i Nashville Predators
Spelare i Buffalo Sabres
Spelare i Columbus Blue Jackets
Spelare i Rochester Americans
Spelare i Grand Rapids Griffins (2001–)
Spelare i Chicago Wolves (2001–)
Män
Levande personer
Idrottare från Ontario
Spelare i Philadelphia Phantoms
Spelare i Adler Mannheim
Spelare i Syracuse Crunch
Spelare i Springfield Falcons
Spelare i Abbotsford Heat
Spelare i Lørenskog IK
Spelare i North Bay Centennials
Spelare i Sarnia Sting
Spelare i Fredericton Canadiens
Spelare i HC Bolzano
Spelare i Ritten Sport
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft